Cantareira (Porto) — zona portuária do Porto e Foz do Douro, Portugal
 Cantareira (Niterói) — bairro de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil
 Serra da Cantareira — em São Paulo, Brasil
 Sistema Cantareira — em São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos